

Cinema 
Vector – cortometraggio statunitense del 1996 diretto da James Atkinson e Christopher Long

Fumetti 
Vector the Crocodile – personaggio dell'universo di Sonic the Hedgehog
Vector – un membro degli U-Foes, gruppo di supercriminali della Marvel Comics

Letteratura 
Septima Vector – personaggio minore di Harry Potter

Musica 
 Vector – gruppo musicale statunitense
 Vector – album degli Haken del 2018

Videogiochi 
Vector – videogioco per sistemi iOS e Android

Informatica 
Vector – sistema di gestione di basi di dati orientato alle colonne
Vector –  struttura dati simile all'array e facente parte della libreria standard del C++

Altro 
 Vector Supercars – casa automobilistica statunitense
 TDI vector – pistola mitragliatrice